S/S Nyland kan syfta på:

 S/S Nyland (1909), ångfartyg i seglation 1909-1939
 S/S Nyland (1875), ångfartyg i seglation 1874-1938, 1933 namnändrad till Alexandra